Manzanares – rzeka w Hiszpanii
 Manzanares – rzeka w Wenezueli
 Manzanares – miasto w Hiszpanii
 Manzanares – miasto w Kolumbii